Коневы — название населённых пунктов:

Россия 
 Коневы — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Коневы — деревня в Слободском районе Кировской области.